Бетон (, від  — «гірська смола») — штучний каменеподібний матеріал, результат раціонально підібраної суміші в'яжучого, заповнювачів, води і, при потребі, спеціальних добавок.
 Бетон — коктейль-лонгдрінк на основі бехерівки та тоніку.

 Бетон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Бетон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта

Див. також 
 Бітон (значення)